HLW steht für:
 Hamitic League of the World („Hamitische Weltliga“), afroamerikanische nationalistische Organisation
 Herz-Lungen-Wiederbelebung, Maßnahmen, die einen Atem- und Kreislaufstillstand beenden
 High Level Waste, hochradioaktiver Abfall, siehe Radioaktiver Abfall
 Halbleinwand(ein)band, auch Hlwbd, siehe Halbband
 Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Schulform in Österreich
 Hluhluwe Airport (IATA-Code), Flughafen von  Hluhluwe, Südafrika

Abkürzung